

Patronyme 

 Barthélemy Louis Joseph Schérer (1747-1804), général de division, ministre de la Guerre ;
 Denis Schérer (1958-), journaliste français, fils d'Éric Rohmer ;
 Edmond Schérer (1815-1889), théologien protestant et homme politique français ;
 Jean-Benoît Schérer (1741-1824), historien et diplomate français ;
 Maurice Schérer, vrai nom d’Éric Rohmer (1920-2010), réalisateur de cinéma français ;
 René Schérer (1922-2023), philosophe français, frère d'Éric Rohmer ;

Patronyme allemand
Patronyme français